Данковское сельское поселение — муниципальное образование в Каширском районе Воронежской области.

Административный центр — село Данково.

Административное деление 
Состав поселения:
 село Данково,
 поселок Карамышево,
 поселок Рябчево.

Население 
На территории Данковского сельского поселения в настоящее время проживает 1732 человек.

Образование 
Имеется 2 школы: Данковская средняя общеобразовательная, Казмодемьяновская школа основного общего образования.

Примечания 

Муниципальные образования Каширского района Воронежской области
Сельские поселения Воронежской области